Die Super League Darts 2020 (offiziell: Hylo Care PDC Europe Super League Germany) war ein Qualifikationsturnier, welches von der PDC Europe zum achten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2021.

Das Turnier begann ursprünglich am 1. Februar 2020. Nach der COVID-19-Pandemie wurde jedoch das Konzept grundlegend verändert und der bereits ausgetragene erste Spieltag wurde annulliert. Zwei Spieler zogen daraufhin ihre Teilnahme zurück. Kritisiert wurde medial das erst sehr kurzfristig kommunizierte Hygienekonzept. Aus sportlicher Sicht wurde die intransparente Nominierung der Wildcards, die Gruppeneinteilung sowie der Zeitpunkt der Austragung, der effektiv zu einer Verringerung der Anzahl der deutschen Spieler bei der World Darts Championship führen könnte, kritisiert.

Die Super League Darts begann mit dem neuen Format am 16. Mai 2020 und endete am 14. Juni 2020 mit den Play-Offs.

Nico Kurz konnte den Titel erfolgreich verteidigen, indem er im Finale Dragutin Horvat mit 10:9 legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der Super League Darts nahmen die 13 besten Spieler aus dem Vorjahr teil. Die restlichen 3 Plätze wurden durch ein Qualifikationsturnier vergeben. Bedingung für die Teilnahme waren ein abgeschlossenes 16. Lebensjahr, die deutsche Staatsbürgerschaft sowie die Entrichtung eines Startgeldes von 30 €. Das Qualifikationsturnier fand am 16. November 2019 in der Halle 39 in Hildesheim statt.

Nach der Umstrukturierung sagten Martin Schindler und Robert Marijanović ihre Teilnahme ab. Beide Spieler gaben als Begründung gesundheitliche Bedenken für sich selbst beziehungsweise ihre Mitmenschen an. Sie wurden ohne Qualifikation durch Michael Unterbuchner und Steffen Siepmann ersetzt.
Folgende Spieler waren damit Teil der Super League Darts 2020:

Ursprünglicher Modus

Spielplan

Tabelle nach dem ersten Turnierwochenende 

Der am 1. und 2. Februar 2020 in Karlsruhe ausgetragene Spieltag wurde per Mitteilung vom 13. Mai 2020 annulliert.

Vorrunde 
Nach der Neuorganisation wurden die Spieltage nun alle im Mai und Juni ausgetragen.
An insgesamt 4 Turnierwochenenden wurden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wurde an jedem Turnierwochenende in einer der zwei Gruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Die Anzahl der Spiele, die jeder Spieler in der Vorrunde absolviert, reduzierte sich damit von 75 auf 14. Jeder Sieg brachte einen Punkt. Die 4 besten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs.

Die Vorrundenspiele wurden im Modus Best of 11 Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Spielorte

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Play-Offs 
Die Play-Offs wurden wie die Vorrundenspiele in der Ziegelei 101 in Ismaning ausgetragen.

Die Zahl neben dem Spieler gibt den geworfenen 3-Dart-Average an.

Übertragung 

Die Spiele wurden ab dem Formatwechsel live auf Sport1 sowie den Streamingdiensten pdc.tv und DAZN übertragen.

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Mit dem Sieg bei der Super League Darts konnte sich Nico Kurz zum zweiten Mal in Folge für die PDC World Darts Championship qualifizieren. Dort gewann er in der ersten Runde gegen den Engländer Andy Hamilton und verlor in der zweiten Runde im deutschen Duell gegen Gabriel Clemens.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020